Le nom Morrill peut désigner :

Toponyme 

 le comté de Morrill ;
 Morrill, ville située au Kansas ;
 Morrill (Maine) ;
 Morill, une ville fantôme située dans le Comté de Cherokee, au Texas.

Patronyme 
Morrill est un prénom notamment qui est porté (ou ayant été porté) par :
 Annie Morrill Smith ;
 Glover Morrill Allen ;
 Lot M. Morrill (1813-1883), homme politique américain.